Маркус Бургхардт (; род. , Чопау, земля Саксония, Германия) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Достижения 

 2001
 1-й в генеральной классификации Трофей Карлсберга (Trofeo Karlsberg) юниоры
 1-й на этапах 1 и 5 
 3-й на Чемпионате Германии по шоссейным велогонка среди юниоров в групповой гонке
 9-й на Чемпионате мира среди юниоров в групповой гонке
 2003
 1-й на этапе 3 Ronde de l'Isard d'Ariège (U-23)
 2005
 4-й на Dwars door Vlaanderen
 2007
 3-й на E3 Харелбеке
 1-й на Гент — Вевельгем
 1-й на этапах 3 и 5 Drei Länder Tour
 2008
 1-й на этапе 18 и  Приз самому агрессивному гонщику на этапе 18 Тур де Франс
 2009
 10-й на E3 Харелбеке
 7-й на Тур Фландрии
 7-й на Гент — Вевельгем
 4-й в генеральной классификации на Туре Саксонии 
 2010
 5-й в генеральной классификации на Туре Катара 
 7-й в генеральной классификации на Туре Омана 
 1-й  в очковой классификации на Швейцарии 
 1-й на этапах 5 и 7
 2011
 9-й в генеральной классификации на Туре Катара 
 2012
 3-й на Чемпионате Германии по шоссейному велоспорту в групповой гонке
 2013
 1-й  в горной классификации на Туре Романдии
 2015
 3-й на Чемпионате Германии по шоссейному велоспорту в групповой гонке
 1-й на этапе 1 Вуэльта Испании (ТТТ)
 2016
 1-й на Критериум Брукмюль (Criterium Bruckmühl)
 2017
 1-й   — Чемпион Германии в групповой гонке

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Германии